

Площа Миру — площа в Гайсині.
 Площа Миру — площа в Городищі.
 Площа Миру — площа в Житомирі.
 Площа Миру — площа у Жмеринці.
 Площа Миру — площа у Конотопі.
 Площа Миру — площа в Краматорську.
 Площа Миру — площа в Кролевці.

Площа Миру — площа в Веліжі.
 Площа Миру — площа в Калузі.
 Площа Миру — площа в Орлі.
 Площа Миру — площа в Таганрозі.

Площа Миру — площа в Празі.

Див. також 
 Вулиця Миру
 Проспект Миру

Площі